Вестник ПВО - советский журнал, официальное издание войск противовоздушной обороны СССР
 Вестник ПВО (интернет-сайт) - российский интернет-сайт